Хиндустан Аэронотикс «Аджит» ( «Непобедимый», ) — индийский истребитель-бомбардировщик, разработан на базе истребителя Folland Gnat, производившегося в Индии по лицензии. Прототип совершил первый полёт 5 ноября 1975 года. Первый серийный самолёт поднялся в воздух 30 сентября 1976 года. Состоял на вооружении ВВС Индии до 31 марта 1991 года. Всего построено 79 самолётов и 10 переоборудовано из истребителей Gnat.

Модификации 
 Gnat Mk 2 : первоначальное обозначение Ajeet Mk 1 в ВВС Индии.
 Ajeet Mk 1 : одноместный истребитель-бомбардировщик.
 Ajeet Mk 2 Trainer : прототип двухместного учебного самолёта.

Тактико-технические характеристики

Технические характеристики 
 Экипаж: 1 человек 
 Длина: 10,45 м
 Размах крыла: 6,73 м
 Высота: 2,58 м
 Площадь крыла: 12,65 м²
 Угол стреловидности по передней кромке: 40°
 Масса пустого: 2 940 кг
 Максимальная взлетная масса: 4 536 кг
 Масса топлива: 703 кг (внутренние баки)
 Объём топливных баков: 1350,2 л (+ 2 × 136,4 л ПТБ)
 Двигатели: 1 × ТРД TJE HAL/Bristol-Siddeley Orpheus 701-01
 Тяга: 20,02 кН ( 2043 кгс)

Лётные характеристики 
 Максимальная скорость: 1225 км/ч
 Крейсерская скорость: 1102 км/ч (0,96 М)
 Боевой радиус: 260 км (2 × блока НАР и 2 × ПТБ)
 Практическая дальность: 805 км
 Практический потолок: 13 720 м
 Скороподъёмность: 54 м/с
 Длина разбега: 1034 м (2 × блока НАР и 2 × ПТБ)
 Длина пробега: 951 м (без тормозного парашюта)

Вооружение 
 Пушки: 2 × 30 мм пушки «Аден» Mk.4 по 90 снарядов
 Точки подвески: 4 
 Боевая нагрузка: 850 кг различного вооружения:
 18 × 68 мм НАР «Эрроу» тип 122 
 4 × 227 кг бомбы 
 ПТБ

Эксплуатанты 
 
  ВВС Индии: эскадрилья №2

См. также 
 Folland Gnat
 Folland Midge
сопоставимые самолёты:
 Northrop F-5
 Northrop T-38 Talon
 T-33 Shooting Star

Источники 

 Chopra, Pushpindar. "Ajeet". Air International, June 1977, Vol 12 No 6. Bromley, UK:Fine Scroll. pp. 284–290.
 Gupta, Amit. "Building an Arsenal: The Evolution of Regional Power Force Structures." Greenwood Publishing Group, 1997. .
 Taylor, John W R (editor). Jane's All The World's Aircraft 1982–83. London:Jane's Yearbooks, 1982. .
 Khan, J. A. "Air Power And Challenges To IAF." APH Publishing, 2004. .
 Kumar, Satish. "India’s National Security: Annual Review 2009." Routledge, 2012. .
 Singh, Jasjit. "Indian Air Force: The Case for Indigenisation." KW Publishers Pvt Ltd, 2013. .
 Smith, Chris. "India's Ad Hoc Arsenal: Direction Or Drift in Defence Policy?" Oxford University Press, 1994. .

Ссылки 
 Folland Gnat / HAL Ajeet from Greg Goebel's Air Vectors

Самолёты Hindustan Aeronautics
Самолёты Индии
Реактивные истребители
1975 год в Индии